{{Музыкальный альбом
| Название = Some People Have Real Problems
| Тип = Студийный альбом
| Исполнитель = Сии Ферлер
| Обложка = Some_People_Have_Real_Problems-cover_album.jpg
| Выпущен = 8 января 2008
| Дата записи = 2007
| Место записи = ЛондонЛос-Анджелес
| Жанры = Поп, альтернатива
| Длительность = 59:15
| Лейбл = Hear, Monkey Puzzle
| Продюсер = Джимми Хогарт
| Продюсеры = 
| Обзоры = * Allmusic  ссылка
 Art Nouveau Magazine Positive ссылка
 Entertainment Weekly A- ссылка
 Pitchfork Media 4.8/10 ссылка
 Rolling Stone  ссылка
 Slant Magazine  ссылка
 stv.tv  ссылка
| Предыдущий = Lady Croissant
| Пред_год  = 2007
| Год = 2008
| Следующий = We Are Born
| След_год = 2010
|Прочее = 
}}Some People Have Real Problems () — четвёртый студийный альбом австралийской певицы Сии Ферлер, выпущенный 8 января 2008 года.

 Список композиций 

 «Buttons» 
«Buttons» — это скрытый трек после «Lullaby» в международном издании альбома, и обычный трек в австралийском издании. Песня написана Freescha и Фёрлер.

 Продажи и чарты 
Альбом дебютировал под #26 в американском чарте Billboard'' 200 с продажами около 20 000 копий в первую неделю.

В 2011 году альбом получил Золотую аккредитацию в австралийских чартах ARIA.

История релиза

Примечания 

Альбомы Сии
Альбомы на английском языке